Особь — самостоятельно существующий организм, синоним понятия индивид.

В культуре 
 «Особь» () — фильм 1995 года производства США.
 «Особь» () — компьютерная игра 2004 года производства Северной Америки (США, Канада).

Примечания